Sillim-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Sillim-myeon, Wonju, socken i Wonju, Gangwon, 
 Sillim-myeon, Gochang-gun, socken i Gochang-gun, Norra Jeolla,